Jamada nebo Yamada může mít více významů:

 příjmení

 Hiroki Jamada (* 1988) – japonský fotbalista
 Naoki Jamada (* 1990) – japonský fotbalista
 Naotoši Jamada (1926–2019) – japonský obchodník, sportovní fanoušek a sběratel
 Nobuhisa Jamada (* 1975) – japonský fotbalista
 Otozó Jamada (1881–1965) – japonský generál
 Saburo Yamada (1869–1965) – japonský právník a diplomat
 Takuja Jamada (* 1974) – japonský fotbalista

 geografický název

 Jamada – město v okrese Šimohei v prefektuře Iwate na ostrově Honšú v Japonsku

 další

 3786 Yamada – asteroid
 Naši sousedé Jamadovi (My Neighbors the Yamadas)  – japonský animovaný film Hóhokekjo tonari no Jamada-kun

Japonská příjmení